Okręty US Navy o nazwie USS "Brambling":
 Pierwszy "Brambling" (AMc-39) był trałowcem przybrzeżnym typu Accentor, który był w służbie US Navy w latach 1941-1942. Sprzedany w 1947.
 Drugi "Brambling" (YMS-109) był trałowcem typu YMS-1, który był w służbie w latach 1942-1946. Sprzedany w 1961.

Brambling